Turniej polo był jedną z konkurencji rozgrywanych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920. Zawody odbyły się w dniach 25-31 sierpnia. W zawodach uczestniczyło 17 zawodników z 4 państw. Był to trzeci turniej polo w historii Letnich Igrzysk Olimpijskich (poprzednio w 1900 i 1908). Zawody miały miejsce na torze wyścigów konnych Wellingtonrenbaan. Złoto zdobyła drużyna Wielkiej Brytanii, która obroniła tytuł z 1908 roku.

Medaliści

Drabinka turniejowa

Bibliografia 
 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1920
Polo na igrzyskach olimpijskich